A EN6-3 é uma estrada nacional que integra a rede nacional de estradas de Portugal. Liga a A9 (autoestrada) à EN6. Tem 1.4 Km. É muitas vezes designada apenas Estrada Nacional. 

Estradas Nacionais de Portugal